Psicologia
 Anima e Animus, arquétipos definidos pela Psicologia Analítica, de Carl Gustav Jung.

Música
 Anima (grupo)
 Anima (álbum de Milton Nascimento)
 Anima (álbum de Nightmare)
 Anima (álbum de Thom Yorke)

Desambiguação